Ахтопол () — город в Болгарии, расположен на побережье Чёрного моря. Находится в Бургасской области, входит в общину Царево. Население составляет 1425 человек. Ахтопол — самый южный Болгарский город на Черноморском побережье.

Основан греками из Аполлонии (ныне город Созопол), находившейся 58 км севернее, под именем Авлеон Тихос (). В Византийскую эпоху назывался Агатуполис (). Один из немногих городов, остававшихся в руках последнего императора Византии Константина Палеолога. Перешёл к туркам перед осадой и падением Константинополя в 1453 году. Его современное имя восходит к греческому Актополи — прибрежный город.

Географическое расположение 
Ахтопол расположен на скалистом полуострове на берегу моря у подножия горы Странджа, в 14 км к югу от города Царево и в 5 км к северу от устья реки Велека. Является частью .

История 
Ахтопол существовал с эпохи неолита, известно, что в железном веке район населяли фракийские племена. Вероятно, Ахтопол основан около 430 г. до н. э. греческими колонистами из Афин, что связано с действиями Перикла в прибрежных районах. Город стал центром торговли, начали чеканится монеты. После варварских вторжений с V—VII веков город восстановлен византийским военачальником Агатоном, который назвал город Агатополис (Agathopolis ). Согласно другим источникам, он назван таким образом уже в 323 году до н. э.

В средние века Агатопол несколько раз включён в территорию Болгарии. Средневековые источники упоминают Ахтопол как живой торговый порт, куда прибывало множество византийских, итальянских и других кораблей. После вторжения Османских войск в конце XIV века город назван Ahtenbolu. В 1898 году Ахтопол состоял из 410 домов, из которых 300 греческих и 110 болгарских. В XIX веке являлся ​​процветающим центром рыболовства и внешней торговли, многие местные жители владели собственными кораблями и продавали товары всему населению Чёрного моря и Средиземного моря. Возделывание виноградников также хорошо развито.

При вспышке войны на Балканах в 1912 году два человека из Ахтопола подались в волонтёры в Македонско-Адрианопольское ополчение. После Балканских войн (1912—1913) город относится к Болгарии. Его греческое население вытесняется, и на их место поселились болгарские беженцы из Восточной Фракии. В 1918 году Ахтопол почти полностью уничтожен огнём, включая старый собор «Успенский». После пожара современный город построен заново. В 1926 году насчитывал 1095 жителей.

В 1912 году в городе и районе проживало:

Греки — 8 050 чел.

Болгары — 1 700 чел.

Турки — 1 250 чел.

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the and, 1918

Ахтопол в русской военной истории 
В ходе русско-турецкой войны 24 июля 1829 года Агатополь взят отрядом из 2 фрегатов, брига, парохода и 8 гребных судов под общим командованием капитан-лейтенанта Баскакова. В честь взятия города назван русский фрегат «Агатополь», который в ноябре 1834 года вошёл в состав Черноморского флота, участвовал в Кавказской кампании и разобран в 1853 году.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Ахтопол, в состав которого входит город Ахтопол, должность кмета (старосты) исполняет Атанас Желязков, по результатам выборов. Кмет (мэр) общины Царево — Георги Лапчев, по результатам выборов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация об Ахтополе, местности, видео, снимки, форум
 Повече информация за Ахтопол и околните градове
 Статистика населения
 Интересные снимки и комментарии об Ахтопол

Города Бургасской области